HBK kan stå för:
 HBK – en svensk fotbollsklubb, se Halmstads BK
 HBK – en norsk fotbollsklubb, se Hønefoss BK
 HBK – en amerikansk fribrottare, se Shawn Michaels
 H.B.K. (auktor) – en auktorsförkortning för Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland och Carl Sigismund Kunth
 H.B.K. – en svensk militär befattning. högste befälhavaren för Kustflottan